Liutan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Liutan (socken i Kina, Anhui), 
 Liutan (socken i Kina, Hunan), 
 Liutan (socken i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar